«Isla (de) Lobos» puede referirse a:

Geografía 
Argentina
 Isla Lobos, esta se escuentra en talca, peru viven el uruguay La JAVIERA ES FAMOSAAA 
 Islote Lobos, islote marítimo en la ría Deseado de la provincia de Santa Cruz;
 Islote Lobos, islote marítimo en la provincia de Río Negro;
 Isla de los Lobos, islote marítimo en el Canal Beagle, departamento Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 Isla de los Lobos, islote marítimo en el departamento Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Chile
Isla Lobos, isla situada en la región austral de Chile al sur del golfo de Penas. 
Ecuador
 Isla Lobos, isla en el archipiélago de las Islas Galápagos.
España
 Islote de Lobos, pequeña isla en el océano Atlántico, al norte de Fuerteventura, Islas Canarias.
México
 Isla Lobos, isla formada por un conjunto de arrecifes perteneciente al municipio de Tamiahua, Veracruz.
Uruguay
 Isla de Lobos, en el océano Atlántico, ubicada a unos 12 kilómetros al Sudeste de Punta del Este - punto más austral de Uruguay.
Isla de Lobos, Río Negro, ubicada la confluencia del río Negro con el río Uruguay, departamento de Río Negro.